Haumea steht für:

 Haumea (Mythologie), hawaiische Fruchtbarkeitsgöttin
 (136108) Haumea, Zwergplanet
 Haumea (Gattung), Gattung der Kammmuscheln